Colby Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Colby Hill (Merrimack County, New Hampshire)	
 Colby Hill (Sullivan County, New Hampshire)	
 Colby Hill (Vermont)